est un genre éteint et fossile de félins de la sous-famille des Machairodontinae et à la tribu des Metailurini.

Systématique 
Le genre Metailurus est décrit par Zdansky 1924.

On le trouve en Amérique du Nord, en Eurasie et en Afrique, depuis le Miocène jusqu'au Pléistocène moyen. Metailurus minor (Zdansky, 1924), a été réassigné au genre Yoshi.

Description 
Metailurus est communément appelé « chat à fausses dents de sabre », car, à l'inverse des vraies dents de sabre, ses dents sont un croisement entre les dents longues et plates semblables à une lame des animaux à dents de sabre et les dents courtes et coniques des félins modernes. Leurs canines sont plus longues que celles des Panthères nébuleuses, mais nettement plus courtes que celles des tigres à dents de sabre, et plus coniques que plates.

Leur surnom est aussi attribué aux représentants de la famille des Nimravidae et cela est source de confusion.

Cladogramme Machairodontinae

Voir aussi 
 Felidae

Liens externes

Notes et références 

Machairodontinae
Félin préhistorique
Taxon fossile décrit en 1924